CIP pode referir-se a:
 Conselho Interministerial de Preços - órgão do governo brasileiro, já extinto;
 Congregação Israelita Paulista - congregação judaica da América Latina;
 Centro Israelita do Pará - organização representativa da comunidade judaica do estado do Pará;
 Confederação da Indústria Portuguesa - confederação empresarial portuguesa;
 CIP Futebol Clube - extinto clube de futebol brasileiro.
 Câmara Interbancária de Pagamentos

Desambiguações de siglas